Bugarama – comune della provincia di Rumonge (Burundi)
 Bugarama – settore della Provincia Occidentale (Ruanda)
 Bugarama – circoscrizione della regione del Kagera (Tanzania)
 Bugarama – circoscrizione della regione di Shinyanga (Tanzania)